Боровинићи могу да буду:
 Боровинићи

 Боровинићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ,
 Боровинићи (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.